Футбольный фонд мира Санмун — футбольный фонд в Сувоне, Южная Корея, основанный Мун Сон Мёном и сотрудничающий с Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея. Фонд организовывает Мировой кубок, деньги на призовой фонд которого ($2 млн за первое место и $ 500 тыс. за второе) выделяются ФИФА, а также фонд владеет ведущим клубом «Соннам Ильхва Чхонма» и бразильскими СЭНЭ и «Атлетико Сорокаба». Сам Мун Сон Мён верит в примиряющую силу футбола и организовывал через свою ВАНПО, совместно с Управлением Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев товарищеские матчи в смешанных командах между враждующими суннитами и шиитами, и христианами. Также фонд устраивает чемпионат Всемирный кубок короля мира и женский чемпионат Кубок королевы мира.

Социальная ответственность
В 2005 году Футбольный фонд мира на правительственном уровне организовал чемпионат страны по футболу для более чем 3000 полицейских из шести городов страны.

В 2009 году фонд провел художественную выставку на тему мечты о мире в Испании с участием 20 художников из разных стран.

Примечания 

Организации Церкви объединения
Футбол в Республике Корея